Maack peut faire référence à:

Patronyme
 Reinhard Maack (1892-1969), géologue et explorateur allemand ;
 Ričard Karlovič Maak ou Maack (1825-1886), naturaliste, géographe et anthropologue russe.

Botanique
 Chèvrefeuille de Maack (clématite de Maack), un arbuste de la famille des Caprifoliacées

Voir aussi
 Abri de Maack, peintures rupestres découverte par Reinhard Maack en Namibie
 Maackia

Patronyme allemand